The Great War:

  — исторический YouTube-канал и веб-сериал, еженедельно освещавший события Первой мировой войны с июля 2014 года по ноябрь 2018 года, после — события, последовавшие за этим в более длинных эпизодах.

 Альбомы
 The Great War — девятый студийный альбом шведской пауэр-метал группы Sabaton, выпущенный 19 июля 2019 года.
  — второй сольный альбом певца и автора песен Джастина Карри, наиболее известного своим участием в группе Del Amitri.